Alfonso Pérez de Guzmán y Marañon va ser un polític castellà del . Cavaller de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, va ostentar el càrrec de lloctinent (o virrei) del Regne de València entre 1696 i 1700, durant el regnat de Carles II d'Espanya.

Enllaços externs 
 

Virreis de València